A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2005/2006 decorreu entre 8 de Outubro de 2005 - 1ª Eliminatória - e 26 de Março de 2006, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão  Multiusos de Trancoso, O Clube Amigos do Basquet (CAB) Madeira conquistou à sua 4ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2005/2006

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados no Pavilhão  Multiusos de Trancoso, (Final 4).

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=828&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>